Novak Đoković era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Aslan Karacev ha sconfitto Lloyd Harris con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un Bye passando al secondo turno. 

  Dominic Thiem (secondo turno)
  Andrej Rublëv (semifinale)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Stan Wawrinka (ritirato)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)

  Borna Ćorić (ritirato)
  Dušan Lajović (terzo turno) 
  Daniel Evans (secondo turno) 
  Hubert Hurkacz (terzo turno) 
  Filip Krajinović (terzo turno) 
  Taylor Fritz (terzo turno) 
  Jannik Sinner (quarti di finale) 
  Lorenzo Sonego (terzo turno) 

I giocatori che hanno ricevuto anche un bye al secondo turno sono stati i seguenti, che corrispondono ai semifinalisti di Doha e Marsiglia :
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno) 
  Matthew Ebden (secondo turno)

Wildcard 

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Alexei Popyrin (secondo turno)

  Dennis Novak (primo turno)
  Aslan Karacev (campione)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles (secondo turno)
  Lloyd Harris (finale)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

  Michail Kukuškin (primo turno) 
  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Yuki Bhambri (primo turno)

Lucky loser 

  Radu Albot (primo turno)

  Lorenzo Giustino (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2021